Kestenovac je lahko:
 Kestenovac, Donji Lapac (Hrvaška)
 Kestenovac, Vojnić (Hrvaška)